Церковь Святого Франциска (, , ) - наименование католических храмов в различных городах мира.

Церкви Святого Франциска Ассизского 
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Аден)
 Базилика Святого Франциска в Ассизи
 Церковь Святого Франциска (Гронинген)
 Церковь Святого Франциска (Гуардьягреле)
 Костёл Святого Франциска Ассизского (Вильнюс)
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Каракас)
 Церковь Святого Франциска (Кастро)
 Церковь Святого Франциска (Ланчано)
 Церковь Святого Франциска (Лозанна)
 Церковь Святого Франциска (Лорка)
 Церковь Святого Франциска (Ору-Прету)
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Пампулья)
 Храм Святого Франциска Ассизского (Прага)
 Базилика Святого Франциска (Ла-Пас)
 Базилика Святого Франциска (Равенна)
 Церковь Святого Франциска (Рига)
 Храм Святого Франциска Ассизского (Будапешт)

Церкви Святого Франциска Ксаверия 
 Собор Святого Франциска Ксаверия (Гродно)
 Собор Святого Франциска Ксаверия (Шикутими)